intelligentiequotiënt (IQ), een getal om intelligentie uit te drukken;
isoperimetrisch quotiënt, een meetkundige grootheid;
IQ (band), een Engelse band in het progrock genre;
Toyota iQ, een automodel;
I.Q., een film uit 1994.